Пољска је учествовала на 4. Европском првенству у атлетици у дворани 1973. одржаном у Ротердаму, Холандија, 10. и 11. марта. У свом четвртом учешћу на европским првенствима у дворани репрезентацију Пољске представљао је 30 спортиста (28 м и 12 ж) који су се такмичили у 17  дисциплина (10 мушких и 7 женских).

Са 12 освојених медаља (2 златне, 3 сребрне и 7 бронзане) Пољска је у укупном пласману заузела 4. место од 16 земаља које су на овом првенству освојиле медаље, односно 24 земље учеснице.

У табели успешности (према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара)) Пољска је са 18 учесника у финалу заузела 2. место са 100 бодова,  од 22 земље које су имале представнике у финалу,  односно само Данска и Исланд нису имале представнике у финалу.

Учесници 

  Број звездица уз име такмичара означава у колико је дисциплина учествовао.

Освајачи медаља (12)

Злато (2) 
 Зенон Новош — 60 м
 Хенрик Шордиковски — 1.500 м

Сребро (3) 
 Адам Галант — 60 х препоне
 Михал Јоахимовски — троскок
 Лудвига Шевињска — кугла

Бронза (7) 
 Дарјуш Подобас — 400 м
 Кшиштоф Линковски, Леслав ЗајацЧеслав Јурша, Хенрик Сапко — 4 х 4 круга
 Гжегож Цибулски — скок удаљ
  Елжбјета Сковроњска — 800 м
  Тереса Новак —  60 м препоне
  Данута Мановјецка, Марта СкшипинскаКристина Касперчик, Данута Пјецик − 4 х 2 круга
  Мирослава Сарна — скок удаљ

Резултати

Мушкарци

Жене

Биланс медаља Пољске после 4. Европског првенства у дворани 1970—1973.

Биланс медаља екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Пољски освајачи медаља после 4. Европског првенства у дворани 1970—1973.

Референце

Спољашње везе 
 Резултати Европског првенства у дворани 1973. сајт maik-richter.de
 Комплетни резултати са ЕП 1973. на сајту ЕАА

Земље учеснице на Европском првенству у атлетици у дворани 1973.
Пољска на Европском првенству у атлетици у дворани